Live at the Roxy è il nome di varie registrazioni dal vivo effettuate al Roxy Theatre di Los Angeles:

 Live at the Roxy – Alleycat Scratch
Live at the Roxy LA – Brand X
 Live at the Roxy – Eric Burdon
 Live at the Roxy – Nicolette Larson
Live at the Roxy – Bob Marley & The Wailers
 Live At The Roxy – Wake Up Bitch – Pretty Boy Floyd
Live at the Roxy – Sham 69
Live at the Roxy – Social Distortion
 Live at the Roxy – U.K. Subs
 Live at the Roxy – Bob Welch
 Live at the Roxy – Pete Yorn
 Live at the Roxy – T-Square